Серда́р Хали́л Азму́н (; ) — иранский футболист, нападающий немецкого клуба «Байер 04» и сборной Ирана по футболу.

Клубная карьера 

Начал заниматься футболом с 9 лет. В 11 летнем возрасте впервые был вызван в сборную Ирана для игроков до 12 лет.

«Сепахан» 
Азмун с 15 лет выступал за исфаханский клуб «Сепахан» из высшего дивизиона чемпионата Ирана. В состав казанского «Рубина» перешёл в 17 лет, в декабре 2012 года, став вторым иранцем в команде после подписанного в январе того же года вратаря Алирезы Хагиги. Он стал самым молодым иранским игроком в истории, выступающим за иностранный клуб.

«Рубин» 
Первый официальный матч за «Рубин» сыграл 25 июля 2013 года в Лиге Европы против сербской «Ягодины». 29 августа в матче Лиги Европы против «Мольде» вышел на замену и на 84-й минуте забил гол. 6 октября 2013 года дебютировал в Чемпионате России, выйдя на замену на 73 минуте в домашнем матче против «Анжи», на добавленной минуте второго тайма отметился первым голом в РФПЛ за «Рубин», а также заработал пенальти.В 2013/14 в Чемпионате России по футболу Азмун сыграл 14 матчей и забил 4 гола .В 2014/15 в Чемпионате России по футболу в 13-ти матчах забил 1 гол и получил две жёлтые карточки.

Летом 2017 года Сердар Азмун вернулся в Рубин .Азмун принадлежал «Рубину» в 2012-16 годах. Зимой 2015 года он был арендован «Ростовом», а летом 2016 года перешел в ряды желто-синих на постоянной основе, воспользовавшись пунктом в контракте.

После перехода в казанский «Рубин» сыграл 40 матчей в Чемпионате России за два сезона и забил 10 голов. 1 февраля 2019 года покинул «Рубин» и перешёл в «Зенит».

«Ростов» 

В феврале 2015 года перешел в «Ростов» на правах аренды до конца сезона. Дебютировал 8 марта в игре против «Локомотива». 16 марта забил первый гол, который стал победным в матче против «Кубани». В июле 2015 года подписал новое арендное соглашение с «Ростовом», которое было рассчитано до конца сезона 2015/2016. В сезоне 2015/16 завоевал с командой серебряную медаль чемпионата России. Сыграл в 25 матчах, забил 9 голов

Летом 2016 года самовольно покинул «Рубин» и сыграл в контрольном матче за «Ростов». 22 июля Спортивный арбитражный суд в Лозанне вынес решение о применении временных мер по жалобе «Ростова» и футболиста Сердара Азмуна в отношении решения РФС и РФПЛ об отказе в заявке футболиста за ростовский клуб. Суд разрешил «Ростову» заявить футболиста на текущий сезон. 25 июля Азмун был внесён в заявку «Ростова» на Лигу чемпионов.

«Зенит» 

1 февраля 2019 года подписал контракт с «Зенитом» сроком на 3,5 года, сумма трансфера составила 12 млн евро. Дебютировал 12 февраля, выйдя на замену в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Фенербахче» (0:1). 21 февраля 2019 года в ответном матче (3:1) впервые вышел в стартовом составе, сделал голевую передачу на Магомеда Оздоева и забил два мяча. 22 февраля был признан игроком недели в Лиге Европы. 2 марта в дебютном выездном матче РПЛ против «Урала» Азмун вышел в стартовом составе и забил победный мяч (1:0). В сезоне 2018/19 завоевал золотую медаль чемпионата России. 19 августа 2020 года в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» переиграл ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Форвард «Зенита» Сердар Азмун на 19-й минуте встречи открыл счёт, а на 69-й сделал дубль и вырвал для своей команды 3 очка.

Лучший бомбардир среди легионеров в истории чемпионатов России наряду с бразильцем Вагнером Лавом.

«Байер 04» 
22 января 2022 года «Байер 04» представил футболиста. Контракт рассчитан до 2027 года. 5 марта 2022 года футболист дебютировал за клуб в Бундеслиге против «Баварии», выйдя в концовке матча на замену вместо Диаби.

Карьера в сборной 

Выступал за молодёжную (до 20 лет) сборную Ирана. В её составе в 2012 году стал лучшим бомбардиром Кубка Содружества (7 голов в шести матчах).

В октябре 2013 года был впервые вызван в национальную сборную Ирана по футболу. Он дебютировал 26 мая 2014 года в товарищеском матче со сборной Черногории, выйдя на замену на 60-й минуте. 18 ноября 2014 года в товарищеском матче против Южной Кореи, на 68 минуте матча забил первый гол за сборную.

В январе 2015 года был включён в заявку на Кубок Азии 2015. В первом матче с бахрейнцами нападающий Азмун вышел на замену на 75-й минуте и не успел проявить себя, но сборная Ирана выиграла со счётом 2:0. Своей игрой футболист заслужил право выйти в стартовом составе на матч с Катаром, Азмун забил гол на 52 минуте, тем самым вывел сборную в плей-офф турнира.

Он стал лучшим иранским бомбардиром в отборочном турнире на чемпионат мира 2018, забив 11 голов в 14 матчах. Благодаря этому Азмун помог сборной занять первое место в группе и квалифицироваться на турнир. 15 июня Азмун дебютировал на чемпионате мира со сборной Марокко в первой игре группового этапа. На самом турнире сыграл во всех трёх матчах, но голов не забивал, а его команда, набрав 4 очка, не вышла из группы.

28 июня 2018 года в «Инстаграме» сообщил, что завершает выступления за сборную, заявив, что критика, которой он подвергается, плохо влияет на его больную мать. Однако осенью 2018 года Азмун отправился в тренировочный лагерь сборной Ирана.

В декабре 2018 года был включён в заявку на Кубок Азии 2019. 7 января в первом матче группового этапа против Йемена (5:0) отличился голом на 53 минуте игры. Во втором матче группового этапа против сборной Вьетнама два гола Азмуна на 38 и 69 минутах принесли победу 2:0. В четвертьфинальном матче против сборной Китая (3:0) забил второй гол.

13 ноября 2022 года был включён в заявку на чемпионат мира 2022.

Личная жизнь 
Вырос в волейбольной семье. Отец Халил Азмун выступал за сборную Ирана, сестра также играла за волейбольную сборную Ирана, мать — волейбольный тренер. Является туркменом по национальности. Помимо фарси, владеет туркменским, турецким, английским и русским языками.

Является почётным членом Гуманитарной Ассоциации туркмен мира и Общества туркменской культуры в Санкт-Петербурге «Мекан».

Достижения

Командные 
«Ростов»
 Серебряный призёр чемпионата России: 2015/16

«Зенит»
 Чемпион России (4): 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22
 Обладатель Кубка России: 2019/20
 Обладатель Суперкубка России (2): 2020, 2021

Сборная Ирана 
 Бронзовый призёр Кубка Азии по футболу: 2019

Юниорская сборная Ирана 
 Обладатель Кубка Федерации футбола Западной Азии (до 17 лет): 2009

Личные 
 Лучший бомбардир чемпионата России: 2019/20 (17 голов)
 В списках 33 лучших футболистов чемпионата России (3): № 1 — 2019/20, 2020/21, № 2 — 2018/19, № 3 — 2015/16
 Лучший бомбардир Кубка Содружества: 2012
 Член Клуба Григория Федотова (2021)
 Лучший футболист чемпионата по версии «Спорт-Экспресса»: 2021
 Футболист года в России по версии газеты «Спорт-Экспресс», РФС и РПЛ (2021).

Клубная статистика 
По состоянию на 14 мая 2022 года

Выступления за сборную 

Итого: 68 игр / 41 гол; 44 победы, 14 ничьих, 10 поражений.

Примечания

Ссылки 
 Девять лет назад Азмун играл в Питере под другим именем. Его разглядел отец Кабаевой

Футболисты Ирана
Игроки сборной Ирана по футболу
Игроки ФК «Рубин»
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Байер 04»